Trois régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Navailles » :

 le premier régiment de Navailles, créé le , et renommé régiment de La Mothe ;
 le deuxième régiment de Navailles, qui deviendra le régiment d'Artois ;
 le troisième régiment de Navailles, qui deviendra le régiment de Médoc.

Homonymie d'unités militaires